Torrellas est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse.
 Torrellas de Foix, municipalité dans la comarca de Alt Penedès.
 Torrellas de Llobregat, municipalité dans la comarca de Baix Llobregat.

Divers 
 Le Traité de Torrellas est un accord signé dans cette cité de la région de Saragosse après la conquête du Royaume de Murcie, alors aux mains de la Castille, par le roi aragonais Jacques II.